Susini puede hacer referencia a:

Antonio Susini, marino italiano de amplia actuación en la Argentina.
Enrique Telémaco Susini; médico argentino, artista y pionero de la radiodifusión mundial.
 María Susini, modelo y presentadora argentina.
Telémaco Susini, médico argentino.